św. Korneliusz (setnik rzymski)
 św. Korneliusz (zm. 253) – papież
 św. Korneliusz Wijk (1548-1572) – holenderski franciszkanin, męczennik